Цимбалю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Цимбалюк Анатолій Борисович (1989—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Цимбалюк Андрій Григорович — артилерист, Герой Радянського Союзу.
 Цимбалюк Віталій Володимирович (* 1980) — український дипломат. Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Чилі.
 Цимбалюк Віталій Іванович — український вчений-нейрохірург, професор, академік НАМН України, академік АН ВШ України.
 Цимбалюк Ганна Яківна (* 1947) — заслужений економіст України.
 Цимбалюк Григорій Миколайович — український письменник, член Національної спілки письменників України.
 Цимбалюк Дмитро Олександрович (* 1991) — український борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи.
 Цимбалюк Євген Вікторович — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол.
 Цимбалюк Євген Павлович — український письменник, новинар, краєзнавець, Заслужений журналіст України.
 Цимбалюк Євгеній Сергійович (* 1996) — український футболіст, захисник чернігівської «Десни».
 Цимбалюк Інна Анатоліївна — українська фотомодель, телеведуча, акторка.
 Цимбалюк Костянтин Семенович (*1938) — радянський футболіст, нападник.
 Цимбалюк Матвій Охрімович — військовий діяч повстанського руху в Україні та Армії УНР.
 Цимбалюк Микола Іванович — український журналіст, громадський діяч.
 Цимбалюк Михайло Михайлович — доктор юридичних наук, заслужений юрист України.
 Цимбалюк Михайло Петрович — український письменник.
 Цимбалюк Михайло Пилипович — підполковник Армії УНР.
 Цимбалюк Світлана Олексіївна — український економіст, доктор економічних наук, професор.
 Цимбалюк Роман Володимирович — український журналіст (УНІАН)
 Цимбалюк Семен Веніамінович (1958—2017) — український архітектор-реставратор.
 Цимбалюк Тарас Васильович — український актор театру, кіно та телебачення.
 Цимбалюк Юрій Григорович — радянський футболіст, нападник.
 Цимбалюк Юрій — радянський фігурист.
 Цимбалюк Яків Дмитрович (? — ?) — новатор виробництва, старший майстер тракторного цеху. Депутат Верховної Ради СРСР 2-го скликання.
Прізвища на -юк